John Parke Custis (1754-1781) – figliastro di George Washington
 John Parke (1827-1900) – generale statunitense
 John Parke (1937-2011) – calciatore nordirlandese